De FA Trophy is een voetbalbekercompetitie in Engeland. De clubs die meedoen, komen uit de Conference en de daaronder gelegen competities behalve de lagere van het National League System. De bekercompetitie werd in 1969 ingevoerd voor semi-professionele ploegen om de toen bestaande FA Amateur Cup aan te vullen. De trofee die uitgereikt wordt, zou eigenlijk gebruikt worden voor een internationale competitie tussen Engeland, Canada en de VS die niet werd ingevoerd.

De wedstrijden worden gespeeld in rondes van een enkele wedstrijd. Als de stand na 90 minuten gelijk is, worden er verlengingen gespeeld en eventueel strafschoppen genomen om een winnaar aan te duiden.

De finale wordt traditioneel in het Wembleystadion in Londen gespeeld, tijdens de vernieuwing van het stadion werd er uitgeweken naar het Villa Park (2001-2005) in Birmingham en Boleyn Ground (2006) in Londen.

Finales

Engelse voetbalcompetitie